Дмитрий Вараксин: Вараксин, Дмитрий Иванович (1813—1886) — казанский купец.
 Вараксин, Дмитрий Леонидович (род. 1984) — российский игрок в пляжный футбол.